Traci Bingham (13 de janeiro de 1971) é uma ex-modelo e atriz estadunidense.

Atores dos Estados Unidos
Modelos dos Estados Unidos
Nascidos em 1968